Gasmærke er en temperaturskala brugt på gasovne, primært i Storbritannien og Irland.

Omregning 
Gasmærke 1 svare til 135 °C (275 °F). Ovntemperaturen øges 13,9 °C, hver gang gasmærket øges med 1. 

Forskellige ovntyper varierer, så denne tabel vil ikke altid være gældende. Præcise omregningstabeller følger ofte med instruktionsbogen for komfuret. 

Temperaturenheder
Madlavning